

Новопокровський — селище, Брянський район, Брянська область
 Новопокровський — хутір, Зілаїрський район, Башкортостан

Див. також 
 Новопокровка